Camptoptera — род хальцидоидных наездников из семейства Mymaridae. Одни из самых мелких насекомых, длина менее 1 мм.

Распространение 
Встречаются повсеместно.

Описание 
Микроскопические хальцидоидные наездники желтовато-коричневого цвета. Длина тела от 0,2 до 0,9 мм. Затылок с четко изогнутым поперечным швом. Мандибулы различной формы, с одним заостренным зубцом. Антенна самок с 7 сегментами жгутика; F2 обычно кольцеобразный. У самцов усики с 10-члениковым жгутиком. Мезосома с аксиллой немного выступающей в боковую долю мезоскутума; нотаулярная линия либо хорошо развита либо сокращена до менее чем передней трети мезоскутума, или, реже, отсутствует; скутеллюм отчетливо разделен на передний щиток и френум (задняя часть щитка, отличающаяся разной скульптурой и часто передней линией ямок). Крылья с длинными краевыми щетинками и редуцированным жилкованием. Лапки 5-члениковые. Паразитоиды насекомых, среди хозяев в основном, это жуки (Buprestidae, Chrysomelidae, Ciidae, Scolytinae, Derodontidae), равнокрылые, бабочки.

Систематика 
Более 50 видов. Включён в родовую группу Camptoptera, близок к родам Callodicopus, Camptopteroides, Macrocamptoptera, Eofoersteria, Stephanocampa от которых отличается проподеумом без ламелл, узкими передними крыльями с одним или двумя рядами микротрихий, 5-члениковыми лапками. Род мимарид (Mymaridae) впервые был выделен в 1856 году, а его валидный статус подтверждён в ходе ревизии, проведённой в 2020 году энтомологами из Индии (Department of Zoology, Алигархский мусульманский университет, Алигарх, Индия).

Классификация 

 Camptoptera aequilonga Soyka, 1961
 Camptoptera africana Ogloblin & Annecke, 1961
 Camptoptera ambrae Viggiani, 1978
 Camptoptera andradae Soyka, 1961
 Camptoptera angustipennis , 1947
 Camptoptera annulata Soyka, 1961
 Camptoptera brevifuniculata Subba Rao, 1989
 Camptoptera brunnea Dozier, 1933
 Camptoptera camptopteroides (Girault, 1916)
 Camptoptera cardui (Förster, 1856)
 Camptoptera clavata Provancher, 1888
 Camptoptera cloacae Taguchi, 1972
 Camptoptera colorata Soyka, 1961
 Camptoptera concava Taguchi, 1972
 Camptoptera diademata (Mathot, 1966)
 Camptoptera doptera Triapitsyn, 2014
 Camptoptera dravida Subba Rao, 1989
 Camptoptera dryophantae Kieffer, 1902
 Camptoptera ellifranzae Strassen, 1950
 Camptoptera elongatula Kryger, 1950
 Camptoptera enocki (Howard, 1896)
 Camptoptera fenestrarum (Girault, 1918)
 Camptoptera foersteri Girault, 1917
 Camptoptera franciscae (Debauche, 1948)
 Camptoptera fuga Triapitsyn, 2014
 Camptoptera grandithoracala Guo & Wang
 Camptoptera grangeri (Soyka, 1961)
 Camptoptera gregi Girault, 1913
 Camptoptera gschnitzi Soyka, 1961
 Camptoptera hundsheimiensis Soyka, 1961
 Camptoptera immensa Girault, 1933
 Camptoptera intermedia Soyka, 1961
 Camptoptera interposita Soyka, 1961
 Camptoptera japonica (Taguchi, 1971)
 Camptoptera kannada Subba Rao, 1989
 Camptoptera kloptera Triapitsyn, 2014
 Camptoptera kressbachi Soyka, 1961
 Camptoptera lapponica Hedqvist, 1954
 Camptoptera longifuniculata Viggiani, 1978
 Camptoptera loretoensis Ogloblin, 1947
 Camptoptera magna Soyka, 1946
 Camptoptera matcheta Subba Rao, 1989
 Camptoptera minorignatha Hu & Lin, 2011
 Camptoptera minorui Taguchi, 1971
 Camptoptera minutissima Dozier, 1932
 Camptoptera missionica Ogloblin, 1947
 Camptoptera muiri (Perkins, 1912)
 Camptoptera nigra Soyka, 1961
 Camptoptera nigrosimilis Soyka, 1961
 Camptoptera okadomei Taguchi, 1972
 Camptoptera papaveris Förster, 1856
 Camptoptera parva Soyka, 1961
 Camptoptera pechlaneri (Soyka, 1953)
 Camptoptera perpilosa Soyka, 1961
 Camptoptera philippina Taguchi, 1972
 Camptoptera poptera Triapitsyn, 2014
 Camptoptera pretoriensis Ogloblin & Annecke, 1961
 Camptoptera protuberculata Viggiani, 1978
 Camptoptera psocivora Mathot, 1972
 Camptoptera pulla Girault, 1909
 Camptoptera punctum (Shaw, 1798)
 Camptoptera reticulata Ogloblin, 1947
 Camptoptera saintpierrei Girault, 1915
 Camptoptera sakaii Taguchi, 1977
 Camptoptera scholli Ogloblin & Annecke, 1961
 Camptoptera semialbata Ogloblin & Annecke, 1961
 Camptoptera serenellae Viggiani, 1978
 Camptoptera setipaupera Soyka, 1961
 Camptoptera signatipennis Soyka, 1961
 Camptoptera stammeri (Soyka, 1953)
 Camptoptera stoptera Triapitsyn, 2014
 Camptoptera strobilicola Hedqvist, 1956
 Camptoptera sycophila (Ghesquière, 1942)
 Camptoptera taenia Taguchi, 1972
 Camptoptera taiwana Taguchi, 1977
 Camptoptera tarsalis Kryger, 1950
 Camptoptera tenuis Soyka, 1961
 Camptoptera transilvanica (Botoc, 1960)
 Camptoptera tuberculata Viggiani, 1978
 Camptoptera vanharteni Viggiani & Jesu, 1995
 Camptoptera vinea Taguchi, 1972
 Camptoptera yamagishii Taguchi, 1971
 Camptoptera zagvozdka Triapitsyn, 2014

Дополнение (2020)

Этимология 
Родовое название Camptoptera происходит от двух латинизированных греческих слов, kamptos (, или  в оригинальной статье Förster, 1856) (= изогнутый) + pteron (, = крыло), что связано с изогнутыми передними крыльями.

См. также 
 Goetheana pushkini

Примечания

Литература

Ссылки 
 Universal Chalcidoidea Database

Мимариды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых